

Cinéma 
Death Race est une franchise cinématographique comprenant :
 La Course à la mort de l'an 2000 (Death Race 2000) ou Les seigneurs de la route est un film américain réalisé par Paul Bartel et sorti en 1975.
 Course à la mort (Death Race) est un film américain, remake du précédent, réalisé par Paul W. S. Anderson et sorti en 2008.
 Death Race 2 est un film américain, préquelle du précédent, réalisé par Roel Reiné et sorti en 2011.
 Death Race: Inferno est un film américain, suite de Death Race 2 et préquelle du film de 2008, réalisé par Roel Reiné sorti en 2012.
 Death Race: Anarchy est un film américain, suite directe du film de 2008, réalisé par Don Michael Paul et sorti en 2018.
 La Course à la mort de l'an 2050 (Death Race 2050) est un film américain réalisé par G. J. Echternkamp en 2017, faisant suite à La Course à la mort de l'an 2000.

Jeux vidéo 
 Death Race est un jeu vidéo de course développé par Exidy.

Musique 
 Death Race 2000 est un album du groupe de rock alternatif belge La Muerte.